Ramota ist der Nachname von:

Christian Ramota (* 1973), deutscher Handballtorwart
Maximilian Ramota (* 1977), deutscher Handballspieler